Кејт Мара (; 27. фебруар 1983) америчка је глумица најпознатија по улози Зои Барнс у серији Кућа од карата која јој је донела номинацију за награду Еми. Веће улоге на телевизији такође је играла у серијама 24 и Америчка хорор прича.

Након филмског дебија у драми Случајно заљубљени из 1999, веће улоге на великом платну тумачила је у филмовима Планина Броукбек (2005), Ми смо тим (2006), На нишану (2007), Трансибирска железница (2008) и Виртуелна свест (2014). Године 2015. тумачила је улогу Су Сторм/Невидљиве жене у филму Фантастична четворка.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Америчке глумице
Биографије живих особа